Lukavica ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Zvolen, siehe Lukavica (Zvolen)
 einer Ortschaft im Okres Bardejov, siehe Lukavica (Bardejov)
 eines Stadtteils der mittelslowakischen Stadt Žarnovica

Der erstgenannte Ort liegt im Banskobystrický kraj, der zweite im Prešovský kraj.

In Bosnien-Herzegowina liegt
 Lukavica (Sarajevo), ein Stadtteil von Sarajevo, der jedoch im Gegensatz zum Großteil der Stadt zur Republika Srpska gehört